Această listă cuprinde desenele animate cu Popeye Marinarul produse în intermediul studiourilor Faimous, din 1942 până în 1957.

Liste de episoade ale serialelor de animație
Desene animate
Boomerang